То́йво Тимотеус Ку́ула (; ) — финский  и . Известен своими яркими описаниями финской природы.

Биография 
Отец, Матти Куула, хотел видеть сына священником, но музыка победила.

Учился в музыкальном институте в Гельсингфорсе, затем в Болонье, Лейпциге, Париже и Берлине. Во время учёбы работал преподавателем и дирижёром в Вааса, в 1910—1911 годах дирижировал оркестром в Оулу. В 1912—1914 годах работал помощником дирижёра Хельсинкского оркестра, затем гастролировал по Финляндии, выступая вместе с женой, а с 1916 по 1918 год был дирижёром Выборгского городского оркестра.

Его композиторская деятельность во многом подверглась влиянию Яна Сибелиуса, концентрируясь, в частности, на финской народной музыке. Куула известен в основном своими песнями и вокальными произведениями (он написал 24 песни для голоса и фортепиано). Куула был автором множества аранжировок для народных песен, многие из его сольных песен впервые исполнила его жена, Алма Куула — настоящий источник вдохновения для Тойво.

Был смертельно ранен в результате конфликта с пронемецки настроенными белофинскими военнослужащими, занявшими Выборг в ходе Гражданской войны в Финляндии, и умер в больнице 18 мая 1918 года.

Примечания

Литература 
 Юхани Койвисто — Tuijotin tulehen kauan — Toivo Kuulan lyhyt ja kiihkeä elämä, WSOY 2008

Ссылки 
 БРЭ/Куула Тойво
 http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=4&ag=26&t=&a=3549
 https://web.archive.org/web/20070609202916/http://www.lib.helsinki.fi/ajankohtaista/nayttelyt/kuula/00muut/txt00_2.html
 http://www.elore.fi/arkisto/1_05/fin_b_1_05.pdf

Музыканты Выборга
Застреленные в Финляндии
Похороненные на кладбище Хиетаниеми